Martin Wagner (1885–1957) építész, várostervező
 Martin Wagner (1956) labdarúgó (1860 München)
 Martin Wagner (1968) labdarúgó (1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg)
 Martin Wagner (1972) labdarúgó (FSV Mainz 05)